

Localidades

Certificação ANBIMA CEA
Antiga grafia de Seia;

Cea (León), um município da província de León, Castela e Leão
San Cristovo de Cea, um município da província de Ourense, Galiza
Rio Cea rio espanhol